Спурий Сервилий Приск ():
 Спурий Сервилий Приск Структ — консул в 476 году до н. э.
 Спурий Сервилий Приск — цензор в 378 году до н. э.
См. также
 Сервилии
 Сервилии Приски